Санчурский:

 Санчурский, Николай Васильевич (ум. 1906) — русский писатель.
 Санчурский район — административная единица на юго-западе Кировской области России.